Aki Kawabata (née en 1989), joueuse de volley japonaise
 Emi Kawabata (née en 1970), skieuse alpine japonaise
 Hitomi Kawabata (née en 1996), joueuse de softball japonaise
 Minoru Kawabata (1911-2001), peintre japonais
 Ryūshi Kawabata (1885-1966), peintre japonais
 Tatsuo Kawabata (né en 1945), homme politique japonais
 Tomoyuki Kawabata, judoka japonais
 Yasunari Kawabata (1899-1972), écrivain japonais, prix Nobel de littérature

Voir aussi 
 Prix Kawabata en l'honneur de l'écrivain japonais
 (6832) Kawabata, un astéroïde de la ceinture principale